Alexa Glatch e Mashona Washington erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Il doppio del torneo di tennis Party Rock Open 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Anastasija Rodionova e Arina Rodionova che hanno battuto in finale Elena Bovina e Edina Gallovits-Hall 6–2, 2–6, [10–6].

Seeds 

  Anastasija Rodionova /  Arina Rodionova (Campionesse)
  Irina Falconi /  Maria Sanchez (primo turno)

 Jessica Pegula /  Marie-Ève Pelletier (semifinali) 
 Elena Bovina /  Edina Gallovits-Hall (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Party Rock Open 2012